Bizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Bizzi (* 1933), italienischer Hirnforscher
 Olimpio Bizzi (1916–1976), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bizzy
 Bitzi